Тартан:
 Тартан — ассирийский военачальник.
 Тартан — традиционный шотландский орнамент, состоящий из пересекающихся вертикальных и горизонтальных полос.
 Тартан — тип синтетического покрытия для беговых дорожек на стадионах
 Тартан — тип парусных судов.